Il singolare del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Edwin Kempes 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 German Puentes-Alcaniz (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)

 Edwin Kempes (finale)
 Francisco Costa (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2000